NACRA Sevens 2015 – dwunaste mistrzostwa strefy NACRA w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America Caribbean Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NACRA, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w kompleksie WakeMed Soccer Park w amerykańskim mieście Cary w dniach 13–14 czerwca 2015 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016.

Informacje ogólne 
W rozegranym w kompleksie WakeMed Soccer Park w Cary turnieju początkowo miało wziąć udział dziesięć reprezentacji podzielonych w pierwszej fazie na dwie pięciozespołowe grupy. Wiz do USA nie otrzymali jednak zawodnicy reprezentujący Saint Vincent i Grenadyny, ostatecznie zatem dziewięć drużyn rywalizowało systemem kołowym podzielone na dwie grupy – pięcio- i czterozespołową, a czołowa dwójka z każdej znich zyskała awans do odbywających się w drugim dniu półfinałów. Rozkład meczów został opublikowany na początku czerwca 2015 roku, a stawką zawodów było jedno miejsce w turnieju olimpijskim.

W zawodach triumfowali reprezentanci USA zyskując bezpośredni awans do olimpijskiego turnieju, prawo gry w światowym turnieju kwalifikacyjnym otrzymały natomiast Kanada i Meksyk.

Pierwsza faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn
2015 w rugby union
2015 w Ameryce Północnej
Sport w Karolinie Północnej